

Girone A

Classifica girone A

Girone B

Classifica girone B

Girone C

Classifica girone C

Girone D

Classifica girone D

Verdetti

Squadre classificate ai quarti di finale 
 Girone A:  (A1) e  (A2)
 Girone B:  (B1) e  (B2)
 Girone C:  (C1) e  (C2)
 Girone D:  (D1) e  (D2)

Squadre direttamente qualificate alla Coppa del Mondo 2019 
 Girone A:  (A1),  (A2) e  (A3)
 Girone B:  (B1),  (B2) e  (B3)
 Girone C:  (C1),  (C2) e  (C3)
 Girone D:  (D1),  (D2) e  (D3)

Note

Collegamenti esterni